Korpnästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Korpnästjärnen (Järna socken, Dalarna, 670164-141265), sjö i Vansbro kommun,  (5,91 ha)
Korpnästjärnen (Järna socken, Dalarna, 670656-141227), sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn